A categoria até 49 kg feminino do taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 foi disputada em 15 de outubro no Ginásio do CODE II com 14 taekwondistas, cada uma representando um país.

Calendário
Horário local (UTC-6).

Medalhistas

Resultados

Chave 

ate 49 kg feminino